Оуен () — англійське прізвище та ім'я.

Персоналії 

 прізвище
 Грег Оуен (; 1981) — британський хокеїст.
 Джордж Оуен (; 1901—1986) — канадський хокеїст.
 Клайв Оуен (; 1964) — британський кіно- і театральний актор.
 Майкл Оуен (; 1979) — англійський футболіст.
 Роберт Оуен (, 1771, , Уельс — 1858, там само) — валлійський філософ, педагог та соціаліст-утопіст.
 сер Річард Оуен (; 1804—1892) — англійський зоолог та палеонтолог.

 ім'я
 Оуен Вілсон ( — американський актор.
 Оуен Віланс Річардсон () — англійський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики в 1928 р.
 Оуен Гаргрівз () — канадський футболіст з британським громадянством, грав за збірну Англії.
 Оуен Чемберлен () — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1959 р.
 Оуен Юнг () — американський фінансист, президент правління «Дженерал Електрик» («General Electric»).

Див. також 

 Оуенс
 Овен
 Оуен (пістолет-кулемет)

Валлійські прізвища
Англійські прізвища
Англійські імена